York steht für:
 York (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Duke of York, englischer bzw. britischer Herzogstitel
 Haus York, englisches Herrscherhaus
 York, anderer Name für Königreich Jórvík, Territorium der Normannen
 York, männlicher Vorname, siehe Georg
 York, früherer Name der Epic Balta, Tanker
 York (Band), Musikprojekt
 York Refrigeration, Firma aus der Klimatechnikbranche
 York Motoren, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 York Archaeological Trust, Bildungsorganisation
 Avro York, britischer Flugzeugtyp
 Taifun York
 M247 Sergeant York, Prototyp eines US-amerikanischen Flugabwehrpanzers

York ist der Name folgender Orte

im Vereinigten Königreich:
 York, Ort in North Yorkshire
 York (Lancashire), Ort
 City of York, Verwaltungsbezirk in North Yorkshire
 City of York (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus

in den Vereinigten Staaten:
 York (Alabama)
 York (Arizona)
 York (Illinois)
 York (Maine)
 York (Nebraska)
 York (Norddakota)
 York (New York)
 York (Pennsylvania)
 York (South Carolina)
 York (Wisconsin), im Jackson County
 York (Town, Clark County), Town(ship) in Wisconsin
 York (Town, Dane County), Town(ship) in Wisconsin
 York (Town, Green County), Town(ship) in Wisconsin

in Kanada:
 York (Toronto), Stadtteil von Toronto
 York (Oberkanada), früherer Name von Toronto
 York County (New Brunswick)
 Regional Municipality of York

in Australien:
 York (Western Australia), Stadt
 York Shire, Verwaltungsgebiet
 Kap York (Australien)
 Kap-York-Halbinsel

in Südafrika:
 York (Südafrika)

in Grönland:
 Kap York (Grönland)

in Sierra Leone:
 York (Sierra Leone), Insel
 Fort York (Sierra Leone), historische Festung
 York (Ort, Sierra Leone), Ort

Siehe auch:

 York Center
 York County
 Yorkshire, Grafschaft im Vereinigten Königreich
 Yorck
 Yorck von Wartenburg
 Jork (Begriffsklärung)
 Yorke